La maison de maître de «La Petite Pierrière» est une maison de maître, datant de 1803, située dans la commune de Pregny-Chambésy, dans le canton de Genève, en Suisse.

Localisation 
La maison de maître se situe dans la localité Pregny Parc et se dresse au bord du lac Léman. Elle se situe à cheval entre les lieux-dits du Reposoir et de la Petite Pierrière. Le domaine a une surface totale de  et la maison de maître, une surface de .

Toponymie 
Le nom du lieu-dit Petite Pierrière vient des carrières de molasse sous-lacustre situées à  au sud, devant l'actuelle villa «Terrasse Midi». Ces carrières ont été exploitées de la fin du Moyen Âge jusqu’au . Le lieu-dit donna également, dès le 21 octobre 1987, son nom à un chemin de la commune.

Histoire 

La tradition mentionne une auberge de canotier à cet emplacement. Le domaine passe ensuite dans les familles Sartoris et Cornuz. Le terrain est finalement acquis par Henri-Ferdinand Guex, qui mène la construction de l'actuelle maison en 1803. En 1825, la propriété est achetée par le botaniste Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), dont il dira en 1862 dans ses mémoires : .

En 1841, à la mort de son père, Alphonse Pyrame de Candolle hérite de la maison. Il effectue en 1850 de grandes transformations aux façades avec la création d'une véranda côté lac. En 1857, il va s'établir dans la propriété du Vallon à Chêne-Bougerie et vend « La Petite Pierrière » l'année suivante au banquier et maire de l'ancien  arrondissement de Paris, Aimé-Léonard Torras (1785-1871). À sa mort, ses descendants vendent la maison au conseiller fédéral Constant Fornerod (1819-1899). Ce dernier, construit alors dans le domaine deux logements et dépendances ainsi qu'un pavillon.

En 1880, Marie-Rosine-Sophie Leuzinger, femme divorcée de Constant Fornerod, vend la maison pour cause de pertes financières. Au même moment, à  au nord, Jean Pétament et Marie Terroux vendent leur restaurant familial à William Barbey (1842-1914) et Caroline Boissier (1847-1918) qui y construisirent une maison de maître et des herbiers nommés « Les Jordils ». Jean Pétament et Marie Terroux (?-1882) achètent donc « La Petite Pierrière » et la transforment en restaurant. À la mort de Marie Terroux en 1882, le restaurant ferme et Jean Pétament vend la maison, le 23 mai de la même année, à Léopord Favre (1846-1922). En 1902, le domaine est coupé en deux : au sud, la maison de maître et au nord, les dépendances qui sont achetés par René de Saussure (1868-1943) qui transforme et agrandit l'ancienne dépendance et en fait une résidence pittoresque d'Heimat style nommée villa « La Favorite » (dite aussi « La Marjolaine »).

Le 16 octobre 1987, la maison de maître et ses dépendances sont inscrites à l'inventaire genevois par le Département des travaux publics

La propriété est encore détenue en 2022 par la famille Demole.

Architecture 

La maison de maître, édifiée en 1803, possède un aspect proche de certaines maisons rurales de la région caractérisé par son toit à demi-croupe, ses encadrements en calcaire du Jura, etc. La construction possède une inspiration néo-classique du .

La façade occidentale, donnant sur la route, est composée de cinq fenêtres et est surmontée d'un fronton percé d'un œil-de-bœuf au-dessus de deux pilastres. Un porche moderne en simili est également présent.

Du côté opposé, la façade donnant sur le lac, a été plusieurs fois transformée. Un long balcon forme terrasse et domine le lac.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 

 G. Fatio, Pregny-Chambésy, commune genevoise, 1947 (1978)

Bâtiment dans le canton de Genève